Open Data Institute een internationale stichting op gebied van Open data
One Day International, een type eendagswedstrijd in het cricket.
Odi Bouwmans, Nederlands politicus (CDA)
.odi, een OpenDocumentextensie voor afbeelding
Open Data-Link Interface (ODI) - een implementatie van het OSI-model data link layer
Oracle Data Integrator, software voor data-integratie